

Chimica 
 E3 – diidrolipoil deidrogenasi

Codici 
 E3 – codice vettore IATA della compagnia aerea russa Domodedovo Airlines

Videogiochi 
 E3 o E³ – Electronic Entertainment Expo

Matematica 
 E2 – E-serie

Sport 
 E3 – classe dell'enduro riservata a motociclette a 2 tempi oltre 250 cc di cilindrata e a 4 tempi oltre 500 cc
 E3 Harelbeke – corsa ciclistica (classica) belga che si svolge annualmente nella regione delle Fiandre

Altro 
 E3 – Sentiero europeo E3 della rete sentieristica europea
 E3 – robot Honda serie E
 Boeing E-3 Sentry – Aereo AWACS statunitense
 E3 – Agenzia di marketing digitale